Барри Брук:
 Брук, Барри (1918—1997) — американский музыковед, педагог, лексикограф и музыкальный библиограф.
   (род. 1974) — австралийский эколог.